Чемпионат Великобритании по снукеру 2011 (, также известен как 2011 williamhill.com UK Championship — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Йорке, Англия, с 3 по 11 декабря 2011 года. Победителем стал Джадд Трамп, обыгравший в финале Марка Аллена со счётом 10:8. Суммарный возраст финалистов оказался наименьшим для рейтинговых турниров за последние 18 лет — Трампу было 22 года, Аллену — 25.

В 2011 году впервые за долгое время формат матчей на турнире значительно изменился: игры квалификации и основной стадии вплоть до полуфинала стали проводиться до 6 побед (ранее — до 9).

Впервые с 2006 года чемпионат Великобритании проходил в Йорке.

Призовой фонд 

 Победитель: 100 000 £
 Финалист: 46 000 £
 Полуфиналисты: 23 250 £
 Четвертьфиналисты: 16 450 £
 1/8 финала: 12 050 £
 1/16 финала: 8 750 £
 4-й квалификационный раунд: 5 500 £
 3-й квалификационный раунд: 2 300 £
 Высший брейк в основной стадии турнира: 5 000 £
 Высший брейк в квалификации: 500 £
 Общий призовой фонд: 625 000 £

Результаты

Основной турнир

Финал

Квалификация 

Матчи квалификации прошли с 5 по 9 ноября 2011 года в Юго-Западной Академии снукера (Глостер, Англия).

Предварительная квалификация

Основная квалификация

Сенчури-брейки

Квалификация 
 139 Дэвид Хоган
 134, 100 Сэм Бэйрд
 130 Джейми Джонс
 127 Иан Маккалох
 127 Райан Дэй
 126 Робин Халл
 124 Марк Джойс
 123 Фергал О'Брайен
 122 Марк Дэвис
 121 Ли Янь
 118 Бен Вулластон
 117 Адам Уичерд
 117 Дэвид Грэйс
 111 Лаки Ватнани
 110 Рори Маклауд
 110 Роберт Милкинс
 109 Дэниел Уэллс
 109 Джейми Коуп
 109 Питер Лайнс
 108 Энтони Макгилл
 108 Рики Уолден
 106 Люка Бресель
 106 Джимми Робертсон
 104 Джерард Грин
 103 Адитъя Мехта
 103 Джимми Уайт
 102 Сэм Крейги
 102 Дэвид Гилберт
 100 Тянь Пэнфэй

Основной турнир 
 144, 134, 122 Стивен Магуайр
 141, 139, 129, 125, 101 Марк Аллен
 140, 136 Мэттью Стивенс
 133, 103 Дин Цзюньхуэй
 133, 123, 101 Мартин Гоулд
 131 Марко Фу
 128 Стюарт Бинэм
 127, 124 Рики Уолден
 123, 114 Ронни О'Салливан
 120, 109, 106, 106 Джадд Трамп
 118 Доминик Дэйл
 117 Грэм Дотт
 111, 102 Марк Селби
 105, 101 Нил Робертсон
 103 Стивен Ли
 102 Мэттью Селт
 102 Шон Мёрфи
 101 Джон Хиггинс
 101 Маркус Кэмпбелл

Ссылки 
 Отчёт о турнире на World Snooker 
 Результаты турнира на snooker.org 

Чемпионат Великобритании (снукер)
2011 год в снукере